Szilvási Lajos (1932–1996) író, újságíró
Szilvási Lajos (1935–1983) filozófus